Суперкубок Сан-Марино з футболу 2013 — 28-й розіграш турніру. Матч відбувся 31 серпня  2013 року між чемпіоном Сан-Марино «Тре Пенне» та володарем кубка Сан-Марино «Ла Фіоріта».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2013
Сан-Марино